Metharpinia är ett släkte av kräftdjur. Metharpinia ingår i familjen Phoxocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Metharpinia